Lesznai ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Lesznai (1885–1966), ungarische Schriftstellerin, Malerin und Grafikerin
 Lajos Lesznai (1904–1977), ungarischer Musikwissenschaftler